Разъезд 18 — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Разъезд 18 — населённый пункт в Чиилийском районе Кызылординской области.

Россия 
 Разъезд 18 — населённый пункт в Амурском районе Хабаровского края.